LKB steht für:
 Leichte kognitive Beeinträchtigung, eine Beeinträchtigung der Denkleistung
 die zweithöchste Liga im schweizerischen Frauen-Eishockey; heute Swiss Women’s Hockey League B
 den IATA-Code für den Flughafen Lakeba, Fidschi
 Laboratoire Kastler Brossel, 1951 gegründetes quantenphysikalisches Forschungslabor an der École normale supérieure in Paris

Abkürzung